Resum de l'activitat de la temporada 1971-1972 de la Segona divisió espanyola de futbol.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Màxims golejadors

Porter menys golejat

Promoció de descens

Anada

Tornada

Resultats finals 
 Campió: Real Oviedo.
 Ascens a Primera divisió: Real Oviedo, CE Castelló, Real Zaragoza CD.
 Descens a Segona divisió: Sevilla CF, Córdoba CF, CE Sabadell CF.
 Ascens a Segona divisió: Barakaldo Club, Gimnàstic de Tarragona, Reial Múrcia, Atlético Osasuna.
 Descens a Tercera divisió: Vila-real CF, Racing de Ferrol, Xerez CD, UP Langreo.

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions esportives del 1971
Competicions esportives del 1972